Agricultura: Almúnia, assentament agropecuari de l'època musulmana a la península Ibèrica.
 Biografies: 
 Manuel Rivero Almunia (Navarra, 19 de maig del 1977), futbolista (porter) espanyol.
 Joaquín Almunia Amann (Bilbao, País Basc, 1948), economista i polític socialista espanyol.
 Geografia:
 La Almunia de Doña Godina, capital de la comarca de Valdejalón (província de Saragossa)
 L'Almúnia de Sant Joan, municipi aragonès situat a la comarca del Cinca Mitjà.
 El Ràfol d'Almúnia, població localitzada a la Marina Alta (País Valencià)